Тимановская — возможные значения:

Топонимы:
 Тимановская — деревня в Вельском районе.

См. также:
 вариант названия деревни Тимоновское в Рыбинском районе.

Также прилагательное женского рода от однокоренных топонимов, например, Тимановская школа. Смотри:
 Тимановское сельское поселение — в Вологодской области.
 Тимановский сельский совет — в Сумской области.

Фамилия:
 Тимановская, Кристина Сергеевна (род. 1996) — белорусская легкоатлетка.
 Тимановская, Оксана Александровна (род. 1971) — актриса.

См. также